François Delattre ist der Name folgender Personen:

* François Delattre (Diplomat) (* 1963), französischer Diplomat
 François-Pascal Delattre (1749–1834), französischer Politiker